Salman bzw. Salmān ist der Name folgender Personen:
 Salmān al-Fārisī, Gefährte Mohammeds und einer der ersten nichtarabischen Muslime
 Schneur Salman (1745greg.–1812greg.), Begründer der chassidischen Chabad-Lubawitsch-Bewegung
 Salman Schocken (1877–1959), deutsch-israelischer Kaufmann und Verleger
 Salman Schasar (1889–1974), dritter Präsident Israels
 Salman Rushdie (* 1947), indisch-britischer Schriftsteller
 Salman Khan (* 1965), indischer Schauspieler
 Sultan bin Salman bin Abdulaziz Al Saud (* 1956), Neffe des ehemaligen Königs Fahd von Saudi-Arabien und erster Muslim im All
 Salman ibn Abd al-Aziz (* 1935), König von Saudi-Arabien (seit 2015)
 Chalifa bin Salman Al Chalifa (1935–2020), Premierminister von Bahrain
 Salman bin Hamad bin Isa Al Chalifa (* 1969), Kronprinz von Bahrain und der Oberbefehlshaber der Streitkräfte
 Salman ibn Ahmad Al Chalifa (1796–1825), Emire von Bahrain
 Salman ibn Hamad Al Chalifa (1942–1961), Emire von Bahrain
 Salman oder Salmanus, bretonischer Einsiedler und Missionar im 7. Jh.

Salman ist der Familienname folgender Personen:
 Ahmed Ali Salman (* 1913), pakistanischer Diplomat
 Bayan Salman (* 1961), kurdischsprachige Schriftstellerin, Dichterin und Übersetzerin
 Claudia Salman-Rath (* 1986), deutsche Siebenkämpferin
 Diana Marian Salman (* 1993), rumänische Biathletin
 İlyas Salman (* 1949), türkischer Schauspieler, Filmregisseur, Sänger und Autor
 Khalid Salman (* 1962), katarischer Fußballspieler
 Lilya İrem Salman (* 1999), türkische Schauspielerin
 Mohammed Salman (* 1985), irakischer Tennisspieler
 Paolo Salman (1886–1948), Erzbischof der Melkitischen Griechisch-Katholischen Kirche
 Ramazan Salman (* 1960), türkischer Sozialwissenschaftler und Medizinsoziologe
 Tarek Salman (* 1997), katarischer Fußballspieler
 Yusuf Salman (1888–1960), türkischer Politiker jüdischen Glaubens
sowie
 Mohammed bin Salman (* 1985), saudi-arabischer Adeliger, Verteidigungsminister von Saudi-Arabien

Siehe auch:
 Salaman
 Salman und Morolf, mittelhochdeutsche Erzählung in Strophenform
 Sahlmann
 Salmann
 Sallmann
 Saalmann